La Arena peut désigner :

 District de La Arena, au Pérou ;
 District de La Arena, au Panama ;
 La Arena, ville située dans le district de Chitré, au Panama.

Voir aussi 
 Arena